Cryptobatrachinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny Hemiphractidae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące na Sierra Nevada de Santa Marta oraz północnych i północno-wschodnich Andach w Kolumbii i przyległej Wenezueli, a także na Serranía de Perijá w Wenezueli; na Trynidadzie i Tobago.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Cryptobatrachus 
 Flectonotus

Przypisy